Amerikai Egyesült Államok
Middle Ridge (Wisconsin)
 Ausztrália
Middle Ridge (Queensland)